Cadinol es cualquiera de varios compuestos orgánicos con la fórmula C15H26O, especialmente: 
 α-cadinol 
 δ-cadinol (torreyol, sesquigoyol, pilgerol, albicaulol)
 T-cadinol